Адорян (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1128 жителей (по переписи населения 1991 года — 1158 жителей).

Адорян одно из старейших сёл Бачки — упоминается ещё в 1198 году под названием Adryan.

Демография 
В селе Адорян, по переписи 2002 года проживали 843 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 37,4 лет (36,2 года у мужчин и 38,7 года у женщин). В селе есть 408 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,76.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины